SEI ist eine Abkürzung für:
 Stockholm Environment Institute
 Software Engineering Institute, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Structural Engineering International, Zeitschrift der International Association for Bridge and Structural Engineering

SE-I steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Sei bezeichnet:
 eine Insel in Sierra Leone, siehe Sei (Insel)
 Sei (Kolbano), Dorf im indonesischen Distrikt Kolbano in Westtimor
 einen der frühjapanischen Fünf Könige von Wa
 Sei (Sprache), eine 2008 ausgestorbene Sprache in Sierra Leone

Sei ist der Familienname folgender Personen:
 Indrek Sei (* 1972), estnischer Schwimmer
 Keiko Sei, Autorin, Kuratorin, Lehrende und Medienaktivistin

SEI